Alain Pontecorvo (né en 1936) est un artiste français.
 Bruno Pontecorvo (1913-1993) est un physicien italien, spécialiste des neutrinos, ayant rejoint l'URSS.
 Gillo Pontecorvo (1919-2006) est un réalisateur de film italien, frère du précédent.
 Guido Pontecorvo (1907-1999) est un généticien italo-britannique, frère du précédent.
 Pellegrino Pontecorvo (1841-1916) est un industriel italien, grand-père des précédents.
 Pontecorvo est une commune d'Italie.
 Prince de Pontecorvo, titre de la famille Murat

Homonymie de patronyme